Das Colgate International 1978 war ein Tennisturnier der Damen in Eastbourne. Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 1978 und fand vom 19. bis 24. Juni 1978 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1978
Tennisturnier in Eastbourne